

Фамилия 
Ива́шенцов — фамилия.

Известные носители:
 
 
 Ивашенцов, Сергей Николаевич (1801—1871) — русский генерал-лейтенант.
 См. также 
 Ивашинцов
 Ивашинцев